Аль Феста — итальянский композитор, режиссёр, сценарист и звукорежиссёр.

Карьера в кино 
Карьера Аль Феста в кино началась в качестве композитора и звукорежиссёра, в том числе ему удалось поработать над несколькими проектами Бруно Маттеи. Непосредственно в качестве режиссёра Феста сделал всего два фильма — «Цыганский ангел» 1992 и «Экран-убийца» 1996 годов, хотя также Феста режиссировал музыкальные видеоклипы различных групп рок-направленности. Цыганский ангел был стилистически выдержан в направлении романтического триллера, созданного на почве джалло.Фильм был несколько затянут, его монтаж отличался некоторой быстротой и спешностью, а музыка больше подходила для какого-либо видеоклипа.В 1996 году вышла его вторая режиссёрская работа Экран-убийца, длящаяся около 140 минут. В качестве актёров в фильме были задействованы Дэвид Уорбек, Дональд Плезенс, Ангус Скримм, Линни Куигли, Россано Брацци, Алида Валли и т. д.

Фильмография

Примечания